Тэрада:

 Тэрада, Киёюки (1922—2009) — японский мастер боевых искусств, сооснователь стиля айкидо Ёсинкан.
 Тэрада, Нобору (1917—1986) — японский пловец, олимпийский чемпион.
 Тэрада, Сакурако (род. 1984) — японская кёрлингистка.
 Тэрада, Сюхэй (род. 1975) — японский футболист.